Alessio Bolognani (ur. 17 listopada 1983 w Cavalese) – włoski skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Olimpijczyk (2006), uczestnik mistrzostw świata (2003 i 2005). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie zaczął uprawiać w wieku 6 lat. Zdobywał medale mistrzostw kraju w młodszych kategoriach wiekowych. Bez sukcesów startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci i OPA Games.

W marcu 1998 w Les Rousses zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się w ósmej dziesiątce. W styczniu 2000 w Gallio po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując dwukrotnie lokaty na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. Pierwsze punkty Alpen Cupu zdobył w grudniu 2000 w Predazzo, gdzie dwukrotnie zajął miejsca w drugiej połowie trzeciej dziesiątki. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy zapunktował w styczniu 2002 w Courchevel, gdzie dwukrotnie uplasował się w połowie trzeciej dziesiątki.

We wrześniu 2002 w Innsbrucku po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Letnim Grand Prix, odpadając w kwalifikacjach. W ramach 51. Turnieju Czterech Skoczni pierwszy raz wziął udział w zmaganiach Pucharu Świata, jednak odpadł w kwalifikacjach do wszystkich czterech konkursów. W lutym 2003 w Predazzo wystąpił na mistrzostwach świata, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych. 8 marca 2003 w Oslo zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując z reprezentacją Włoch 8. lokatę w rywalizacji drużynowej. Do drugiej serii zmagań drużynowych awansował również kilkanaście dni później w Planicy, gdzie Włosi także uplasowali się na 8. pozycji.

W sierpniu 2003 w Predazzo zadebiutował w konkursie głównym Letniego Grand Prix, zajmując 50. miejsce. 30 listopada 2003 w Ruce po raz pierwszy wystąpił w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata, plasując się na 57. pozycji. 1 stycznia 2005 w Seefeld, jedyny raz w karierze, zajął miejsce w czołowej „dziesiątce” zawodów Pucharu Kontynentalnego (był 5.). W lutym 2005 w Oberstdorfie po raz drugi wziął udział w  mistrzostwach świata – odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych, a w zmaganiach drużynowych zajął 15. (skocznia normalna) i 12. (duża) pozycję.

W lutym 2006 w Pragelato wystąpił na igrzyskach olimpijskich – indywidualnie na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach i na dużej był 44., a drużynowo zajął 11. lokatę. W kolejnych miesiącach zajmował najwyższe w karierze pozycje w startach indywidualnych w Letnim Grand Prix (8 sierpnia 2006 w Predazzo był 31.) oraz Pucharze Świata (42. miejsce w Garmisch-Partenkirchen 1 stycznia 2007), jednak w obu tych cyklach nie zdobył punktów, a w drugim z tych startów doznał kontuzji, przez którą przedwcześnie zakończył starty w sezonie 2006/2007, a do treningów powrócił w sezonie letnim 2007. W lipcu 2007 w Bischofshofen dwukrotnie był czwarty w konkursach FIS Cupu. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił we wrześniu 2007 w Villach, gdzie dwukrotnie plasował się na przełomie piątej i szóstej dziesiątki konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego.

Bolognani jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Włoch w rywalizacji indywidualnej – w 2003 zdobył złoty medal, w 2004 brązowy, a w 2006 i 2007 brązowe na skoczni normalnej oraz dużej.

Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem skoków narciarskich – współpracował między innymi z kobiecą reprezentacji Włoch w tej dyscyplinie sportu, w której w 2009 objął funkcję asystenta trenera.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Bolognaniego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Bolognaniego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Włoscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Cavalese